Helen steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Helene #Helen
 Helen (Film), US-amerikanisches Filmdrama (2009)
 Helen (Rakete), eine Rakete der rumänischen Weltraumorganisation ARCA
 Helen-Gletscher, Gletscher im Königin-Marie-Land, Antarktika

Helén ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Helén (1918–2002), schwedischer Politiker

Helen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Helen (Waltenhofen), Kirchdorf der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Helen (Florida), im Leon County
 Helen (Georgia), im White County
 Helen (Maryland), im St. Mary’s County
 Helen (Pennsylvania), im Fayette County
 Helen (West Virginia), im Raleigh County
 Helen Furnace, im Clarion County, Pennsylvania
 Helen Mills, im Elk County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Hellen (Begriffsklärung)